Москва-3 может означать:

 Москва III — остановочный пункт и парк станции Москва-Пасс.-Ярославская на Ярославском направлении Московской железной дороги.
 Москва-3 — советская пластиночная клапп-камера шкального типа из семейства «Москва».
 Москва-3 — планируемая станция Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

См. также 
 Москва (значения)
 Москва-2 (значения)